Brest eller Břest kan syfta på:

 3232 Brest ‒ en asteroid i huvudbältet

Personer
 Martin Brest

Geografi

Belarus 

 Brest, Belarus, voblasthuvudort, Brests voblast, 
 Brests voblasts – ett voblasts i sydvästra Vitryssland med Brest som huvudstad

Bulgarien 

 Brest (distrikt), Pleven, Obsjtina Guljantsi,

Frankrike 

 Brest, Finistère, Bretagne, 
 Brest (arrondissement) – ett arrondissement i Frankrike

Kroatien 

 Brest Pokupski, ort, Moslavina,

Tjeckien 

 Břest, ort, Zlín,

Tyskland 

 Brest, Niedersachsen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar